Bolšakov je priimek več oseb:
 Aleksander Bolšakov, ruski košarkar
 Aleksej Bolšakov, ruski politik
 Ivan Aleksejevič Bolšakov, sovjetski general
 Ivan Anisimovič Bolšakov, sovjetski general
 Nikolaj Bolšakov, ruski tekač na smučeh